Die Football League Third Division 2001/02 war die zehnte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 44. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die drei bestplatzierten Vereine Plymouth Argyle, Luton Town und Mansfield Town stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Cheltenham Town durch.

Halifax Town stieg als Tabellenletzter in die Football Conference und wurde in der folgenden Saison durch Boston United ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

2001/02
Fußballsaison 2001/02